Василий Меркушев:
 Меркушов (Меркушев), Василий Александрович (1884—1949) — российский морской офицер-подводник (в дореволюционных списках его фамилия писалась Меркушев).
 Меркушев, Василий Афанасьевич (1910—1974) — Герой Советского Союза.